Philosophy (filosofia in lingua inglese) può indicare:

Musica 
 Philosophy – album dei Coldcut del 1993
 Philosophy – singolo dei Ben Folds Five del 1996
 Philosophy: The Best of Bill Hicks – raccolta di Bill Hicks del 2001

Altro 
 Philosophy – rivista di filosofia distribuita dalla Cambridge University Press